Мерциг (, , ) — місто в Люксембурзі.
 Мерциг () — місто в Німеччині, в землі Саар.